Green Acres bezeichnet:

 Green Acres (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1965 bis 1971

Green Acres ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Green Acres (Alabama)
 Green Acres (Delaware)
 Green Acres (Georgia)
 Green Acres (Illinois)
 Green Acres (Indiana)
 Green Acres (Iowa)
 Green Acres (Kalifornien)
 Green Acres (Kentucky)
 Green Acres (Louisiana)
 Green Acres (Maryland)
 Green Acres (New York)
 Green Acres (North Carolina)
 Green Acres (Oregon)
 Green Acres (Pennsylvania)
 Green Acres (Tennessee)
 Green Acres (Virginia)

Green Acres ist der Name mehrerer Orte in Kanada:
 Green Acres (Alberta)
 Green Acres (Nova Scotia)
 Green Acres (Ontario)

 Siehe auch
 Green Acres Airport
 Greenacre
 Greenacres